Alex Tamáši (né le  à Rimavská Sobota en Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Banská Bystrica, il commence sa carrière dans l'Extraliga slovaque en 2016. Il remporte le titre national en 2017 et 2018 avec son club formateur.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2016-2017 || HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 36|| 5|| 7|| 12|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC 07 Detva || 1.liga slovaque || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 10|| 2|| 2|| 4|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018 || Slovaquie M20 || Extraliga slovaque || 15|| 3|| 6|| 9|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Slovaquie M20 || 1.liga slovaque || 5|| 2|| 7|| 9|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 12|| 3|| 1|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 53|| 6|| 10|| 16|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 22|| 0|| 4|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Bratislava Capitals || 1.liga slovaque || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 14|| 4|| 2|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 49|| 7|| 9|| 16|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022 || HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 44|| 7|| 14|| 21|| 6|| 9|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2022-2023 || HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || || || || || ||

Au niveau international 

| 2018 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 2|| 2|| 0|| -2|| align="left"| Septième place
|-
| 2022 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 1|| 2|| 0|| +1|| align="left"| Huitième place

Références 

Naissance en mars 1998
Naissance en Slovaquie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš